Пануко има више значења:

 Пануко (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пануко (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Општина Пануко (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пануко (Пануко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пануко, Ла Питаја, Нуево Сентро де Побласион (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Пануко (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Пануко (Пануко, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику